Национальный чемпионат I 1974/1975 () — 73-й сезон чемпионата Венгрии по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Венгрии на rsssf.com

1974/1975
Венгрия
Венгрия
Спорт в Венгрии в 1974 году
Спорт в Венгрии в 1975 году